Stadion Miejski («Estadio Municipal» en polaco) es el nombre que reciben en Polonia numerosos estadios deportivos de titularidad municipal. Algunos pueden tener otro nombre por razones de patrocinio o por homenaje a alguna personalidad.

 Estadio Municipal de Białystok (), sede del Jagiellonia Białystok;
 Estadio Municipal de Bielsko-Biała (), sede del Podbeskidzie Bielsko-Biała;
 Estadio Municipal de Breslavia (), sede del Śląsk Wrocław;
 Estadio Municipal Chojniczanka 1930 de Chojnice (), sede del Chojniczanka Chojnice;
 Estadio Municipal de Cracovia o Estadio Henryk Reyman (), sede del Wisła Cracovia;
 Estadio Municipal de Częstochowa (), sede del Raków Częstochowa;
 Estadio Municipal de Elbląg (), sede del Olimpia Elbląg;
 Estadio Municipal de Gdynia o Stadion GOSiR (), sede del Arka Gdynia;
 Estadio Municipal de Gliwice (), sede del Piast Gliwice;
 Estadio Municipal de Jastrzębie-Zdrój (), sede del GKS Jastrzębie;
 Estadio Municipal de Kielce (), sede del Korona Kielce;
 Estadio Municipal de Legnica o Estadio del Águila Blanca (), sede del Miedź Legnica;
 Estadio Municipal de Łódź (), sede del ŁKS Łódź;
 Estadio Municipal de Opole (), sede del Odra Opole;
 Estadio Municipal de Poznań (), sede del Lech Poznań;
 Estadio Municipal de Szczecin o Estadio Florian Krygier (), sede del Pogoń Szczecin;
 Estadio Municipal de Tychy (), sede del GKS Tychy;

Véase también 

 Anexo:Estadios de fútbol de Polonia

Estadios de fútbol de Polonia